

Sigle 
 New Wave
 North-West – Nord-Ovest, punto cardinale

Codici 
 NW – codice vettore IATA di Northwest Airlines
 NW – codice ISO 3166-2:BW di North-West (Botswana)
 NW – codice ISO 3166-2:CH del Canton Nidvaldo (Svizzera)
 NW – codice ISO 3166-2:CM del North-West (Camerun)
 NW – codice ISO 3166-2:DE della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania)
 NW – codice ISO 3166-2:UZ di Navoiy (Uzbekistan)
 NW – codice ISO 3166-2:ZA della provincia del Capo Occidentale (Sudafrica)

Altro 
 NW – romanzo di Zadie Smith del 2012
 nW – simbolo del nanowatt
 NW – targa automobilistica di Neustadt an der Weinstraße (Germania)